Анна Моубрей (; 10 декабря 1472, Фрамлингем, Саффолк, Королевство Англия — 19 ноября 1481, Гринвич, Королевство Англия) — английская аристократка, 8-я графиня Норфолк, 11-я баронесса Моубрей и 12-я баронесса Сегрейв в своём праве (suo jure). Дочь Джона Моубрея, 4-го герцога Норфолка, жена Ричарда, 1-го герцога Йоркского. Умерла ребёнком и стала последней представительницей рода Моубреев.

Биография 
Анна Моубрей принадлежала к одному из самых знатных и влиятельных семейств Англии. Её предки по отцу участвовали в нормандском завоевании, с 1295 года носили баронский титул, с 1377 — графский, а с 1398 (с перерывами) — титул герцога Норфолк. По женской линии Анна происходила от королей Англии, начиная с Эдуарда III, а её дедом по матери был прославленный полководец времён Столетней войны Джон Толбот, 1-й граф Шрусбери. Анна была единственным ребёнком Джона Моубрея, 4-го герцога Норфолка, и его жены Элизабет Толбот. Она появилась на свет в одной из главных семейных резиденций, замке Фрамлингем в Саффолке, 10 декабря 1472 года, и была крещена в местной церкви через семь дней. Девочке было всего три года, когда внезапно умер её отец (16 января 1476). В отсутствие братьев она стала формальной обладательницей обширных земель (в первую очередь в северных графствах, а также в Восточной Англии), 8-й графиней Норфолк, 11-й баронессой Моубрей и 12-й баронессой Сегрейв в своём праве (suo jure). Теперь она была одной из самых завидных невест королевства.

Наследница оказалась под опекой короны. 15 января 1478 года король Эдуард IV женил на Анне второго из своих сыновей — Ричарда Шрусберийского, герцога Йоркского. Венчание прошло в часовне святого Стефана в Вестминстере, и при нём присутствовал цвет английской аристократии, собравшийся в столице в связи с созывом очередного парламента (депутатам предстояло решить судьбу королевского брата Джорджа Кларенса). Невесте было чуть больше пяти лет, жениху — четыре с половиной года; даже для того времени это был необычный брак, но королю он был нужен для прочного контроля над владениями одного из самых могущественных семейств Англии. Юный супруг Анны ещё до свадьбы получил титулы графа Норфолка и графа Ноттингема и почётную должность графа-маршала, которую по традиции занимали Норфолки.

О короткой жизни Анны практически ничего не известно. Она умерла 19 ноября 1481 года, в неполные девять лет. Это произошло в королевском поместье Гринвич, и отсюда можно сделать вывод, что герцогиня считалась полноправным членом королевской семьи. Её тело привезли на барже в Вестминстерское аббатство и похоронили в капелле святого Эразма. Король потратил на похороны 215 фунтов 10 шиллингов. В 1502 году в связи с перестройкой аббатства саркофаг перенесли, а потом о нём забыли. Останки последней из рода Моубреев были случайно найдены в 1964 году, исследованы и перезахоронены. Лондонский музей объявил о находке 15 января 1965 года, приурочив сообщение к годовщине венчания Анны и Ричарда; об этом писали журналисты многих СМИ, поражённые историей о пятилетних новобрачных.

Анна стала последней из рода Моубреев. Ричард сохранил за собой владения жены, но пережил её ненадолго: он исчез без следа в правление своего дяди, Ричарда III. Земли Моубреев были разделены между их потомками по женской линии — Говардом и Беркли.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Дом де Моубрей
Графы Норфолк
Бароны Сегрейв
Бароны Моубрей
Графы-маршалы Англии